Santa Rosa steht für:

Heilige:
 Rosa von Lima (1586–1617), Patronin von Lima, Peru, Südamerika, Westindien und der Philippinen sowie der Gärtner und Blumenhändler
 Rosa von Viterbo (1233–1250/1252), Schutzheilige von Viterbo

Santa Rosa steht für folgende geographischen Objekte:

in Argentinien:
 Santa Rosa de Calamuchita, Stadt in der Provinz Córdoba
 Santa Rosa de Conlara, Stadt in Provinz San Luis
 Santa Rosa de Río Primero, Stadt in der Provinz Córdoba
 Santa Rosa (Buenos Aires), Ort im Partido Cañuelas
 Santa Rosa (Tinogasta), Ort in der Provinz Catamarca
 Santa Rosa (Valle Viejo), Ort in der Provinz Catamarca
 Santa Rosa (La Pampa), Stadt der Provinz La Pampa
 Santa Rosa (Mendoza), Ort in der Provinz Mendoza

in Bolivien:
 Santa Rosa (Alto Beni), Ort im Municipio Alto Beni, Departamento La Paz
 Santa Rosa (Chapare), Ort in der Provinz Chapare, Departamento Cochabamba
 Santa Rosa (Chuquisaca), Ort an der Ruta 38 im Departamento Chuquisaca
 Santa Rosa de Mapiri, Ort im Departamento La Paz
 Santa Rosa de Yacuma, Ort im Departamento Beni
 Santa Rosa (Irupana), Ort im Municipio Irupana, Departamento La Paz
 Santa Rosa (Tupiza), Ort im Municipio Tupiza, Departamento Potosí
 Santa Rosa (Incahuasi), Ort im Departamento Chuquisaca
 Santa Rosa (La Asunta), Ort im Departamento La Paz
 Municipio Santa Rosa de Yacuma, Municipio in der Provinz José Ballivián, Departamento Beni

in Brasilien:
 Santa Rosa (Rio Grande do Sul), Munizip in Rio Grande do Sul
 Santa Rosa da Serra, Munizip intMinas Gerais
 Santa Rosa de Goiás, Munizip in Goiás
 Santa Rosa de Lima (Santa Catarina), Munizip in Santa Catarina
 Santa Rosa de Lima (Sergipe), Munizip in Sergipe
 Santa Rosa de Viterbo (São Paulo), Munizip in São Paulo
 Santa Rosa do Piauí, Munizip in Piauí
 Santa Rosa do Purus, Munizip in Acre
 Santa Rosa do Sul, Munizip in Santa Catarina
 Santa Rosa do Tocantins, Munizip in Tocantins
 Nova Santa Rosa, Munizip in Paraná

in Ecuador:
 Santa Rosa (Ecuador), Stadt in der Provinz El Oro
 Santa Rosa (Galápagos), Ort und Parroquia auf Galápagos 
 Santa Rosa (Napo), Ort und Parroquia in der Provinz Napo
 Santa Rosa (Salinas), Parroquia urbana im Kanton Salinas, Provinz Santa Elena
 Santa Rosa (Tungurahua), Vorort von Ambato und Parroquia in der Provinz Tungurahua

in Guatemala:
 Santa Rosa de Lima (Santa Rosa)

in  Honduras:
 Santa Rosa de Copán

in Kolumbien:
 Santa Rosa (Bolívar)
 Santa Rosa (Cauca)
 Santa Rosa de Cabal
 Santa Rosa de Osos
 Santa Rosa de Viterbo
 Santa Rosa del Sur

in Mexiko:
 Santa Rosa (Aguascalientes)
 Santa Rosa (Baja California)
 Santa Rosa (Chihuahua)
 Santa Rosa (Coahuila)
 Santa Rosa (Durango)
 Santa Rosa (Guerrero)
 Santa Rosa (Guanajuato)
 Santa Rosa (Jalisco)
 Santa Rosa (Morelos)
 Santa Rosa (Quintana Roo)
 Santa Rosa (San Luis Potosí)
 Santa Rosa (Sonora)
 Santa Rosa (Tamaulipas)
 Santa Rosa (Yucatán)
 Santa Rosa (Zacatecas)
 Isla Santa Rosa, früherer Name von Clarión, Insel

in Osttimor:
 Santa Rosa, Ort im Verwaltungsbezirk Costa (Pante Macassar)

in Paraguay:
 Santa Rosa (Paraguay), Stadt und Distrikt im Departamento Misiones

in Peru:
 Santa Rosa (Lima), Stadtbezirk von Lima

auf den Philippinen:
 Santa Rosa City, Stadt in der Provinz Laguna
 Santa Rosa (Nueva Ecija), Stadtgemeinde in der Provinz Nueva Ecija

in den Vereinigten Staaten:
 Santa Rosa (Arizona)
 Santa Rosa (Kalifornien)
 Santa Rosa (Mississippi)
 Santa Rosa (Missouri)
 Santa Rosa (New Mexico)
 Santa Rosa (Texas)
 Santa Rosa County, Verwaltungseinheit in Florida
 Santa Rosa Mountains (Arizona), Gebirge
 Santa Rosa Mountains (Kalifornien), Gebirge
 Santa Rosa Range, Nevada, Gebirge

in Uruguay:
 Santa Rosa (Uruguay)

Santa Rosa ist der Familienname folgender Personen:
 Edvaldo Alves de Santa Rosa (1934–2002), brasilianischer Fußballspieler, siehe Dida (Fußballspieler, 1934)
 Gilberto Santa Rosa (* 1962), puerto-ricanischer Salsamusiker

Santa Rosa steht für:
 Santa Rosa, Codename für die Centrino-Plattform, siehe Centrino #Santa Rosa
 Conservatorio di Santa Rosa da Lima, Konservatoriums und Kloster bei Salerno
 Orden von Santa Rosa, Honduras
 Santa Rosa (Schiff, 1932), US-amerikanisches Passagierschiff
 Santa Rosa, früherer Name von Emerald (Schiff), US-amerikanisches Passagierschiff (ab 1958)

Siehe auch:
 Santa Rosa Island
 Departamento Santa Rosa
 Río Santa Rosa
 Villa Santa Rosa
 Colonia Santa Rosa